Александр Вадимович Шпектор (род. 24 августа 1958 года) — российский , доктор медицинских наук, профессор,член-корреспондент РАН (2019).

Окончил лечебный факультет Московского государственного медико-стоматологического университета.

Почетный заведующий кафедрой кардиологии Московского государственного медико-стоматологического университета, руководитель Университетской клиники кардиологии Городской клинической больницы № 23 имени И. В. Давыдовского (Москва).

Научная деятельность 

Специалист в области кардиологии.

Основные научные результаты:
 создана и внедрена в практику «инфарктная сеть» в Москве, направленная на оптимизацию оказания медицинской помощи пациентам с острым инфарктом миокарда и позволившая более чем в 3 раза снизить госпитальную летальность от этого заболевания;
 создана и внедрена в практику сеть эндоваскулярного лечения ишемических инсультов в Москве;
 исследованы и внедрены в практику методы коррекции состояния эндотелия у больных острым инфарктом миокарда;
 показана роль герпес-вирусов и экстраклеточных везикул в патогенезе атеросклероза.

Автор более 200 научных работ, из них 11 монографий, одного патента РФ, 6 учебно-методических пособий.

Заместитель главного редактора журнала «Креативная Кардиология», соавтор официального руководства Европейского Общества Кардиологии по неотложной кардиологии, член редколлегий журналов «American Journal of Medicine» (США) и «European Heart Journal — Acute Cardiovascular Care» (EHJ-ACVC).

Награды 
 Орден Почёта (2019)
 Заслуженный врач Российской Федерации (2012)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники 1-го МГМУ
Преподаватели МГМСУ